Акилес Сердан 1. Сексион има више значења:

 Акилес Сердан 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Акилес Сердан 1. Сексион (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику